El condado de Toro Hermoso (o Toro-Hermoso) es un título nobiliario español creado el 6 de diciembre de 1791 por el rey Carlos IV a favor de Manuel de Escobar y Alvarado por méritos particulares, en Cartagena de Indias, Nueva Granada. Es el último título nobiliario otorgado en la Nueva Granada.

Condes de Toro Hermoso

Historia de los Condes de Santa Cruz de la Torre 
Manuel de Escobar y Alvarado, (N. Sevilla, 16 de agosto de 1716) I Conde de Toro Hermoso. Otorgado el 6 de diciembre de 1791 con Vizcondado previo de San Agustín. Casó en 1740 con María Guadalupe Monroy en Cartagena de Indias.
Manuel José de Escobar Y Monroy, (N. Cartagena de Indias, 4 de marzo de 1747) II Conde de Toro Hermoso. Heredó el título de su padre. Casó con Antonia López-Tagle de Madarriaga, nieta del Conde de Pestagua.
Manuela de Escobar, III Condesa de Toro Hermoso. Abandonó Cartagena en los primeros años de la nueva República de las Provincias Unidas de la Nueva Granada.

Referencias

Toro Hermoso